Felix Henrik Valdemar Christian zu Dänemark, Graf von Monpezat, (* 22. Juli 2002 in Kopenhagen) ist der jüngere Sohn von Prinz Joachim und seiner ehemaligen Gattin Alexandra von Frederiksborg.

Felix steht an achter Stelle der dänischen Thronfolge, direkt hinter seinem älteren Bruder, Nikolai zu Dänemark. In der Nachfolge um den britischen Thron steht Felix derzeit auf Platz 327 (Stand Januar 2011).

Biografie 

Felix zu Dänemark wurde am 22. Juli 2002 im Rigshospitalet, dem Kopenhagener Universitätsspital, geboren. Am 4. Oktober wurde er in der Møgeltønder Kirke vom Pfarrer der Königsfamilien, Christian Thodberg, getauft. Seine Paten sind Graf Christian Ahlefeld-Laurvig, Oscar Davidsen Siesbye, Damian Sibley, Martina Bent und Annick Boel.

Nach der Scheidung seiner Eltern Prinz Joachim und Alexandra von Frederiksborg im Jahr 2005 lag das Sorgerecht bei beiden Elternteilen. Aus der zweiten Ehe seines Vaters mit Marie Cavallier stammen seine beiden Halbgeschwister Henrik (* 2009) und Athena (* 2012).

Am 30. April 2008 erhielt Felix den Titel Graf von Monpezat. Das dänische Königshaus beschloss, dass beide Söhne der Königin Margrethe II. sowie alle ihrer Nachfahren und deren Ehepartner von diesem Zeitpunkt an jenen Namenszusatz, der auf ihren Ehemann zurückgeht, tragen sollen.

Am 1. April 2017 fand seine Konfirmation in der Kirche des Schloss Fredensborg statt.

Ab 2008 besuchte Felix wie sein Bruder und sein Vater vor ihm die Krebs’ Skole in Kopenhagen, die er im Juni 2018 mit der 9. Klasse beendete. Seit August 2018 ist er Schüler am Gammel Hellerup Gymnasium („Altes Gymnasium Hellerup“).

Prädikat und Titel 
 4. Oktober 2002 – 29. April 2008: Seine Hoheit Prinz Felix zu Dänemark
 29. April 2008 – 31. Dezember 2022: Seine Hoheit Prinz Felix zu Dänemark, Graf von Monpezat
 seit 1. Januar 2023: Seine Exzellenz Felix zu Dänemark, Graf von Monpezat

Sein offizieller Titel in dänisch lautet Hans Excellence Felix til Danmark, Greve af Monpezat.

Am 28. September 2022 verfügte Königin Margrethe, dass den von ihrem jüngeren Sohn abstammenden Enkeln der Titel „Prinz/Prinzessin“ und die Anrede „Hoheit“ auf den 1. Januar 2023 entzogen wird. Dadurch soll das Königshaus auf Personen beschränkt werden, die in Vertretung des Monarchen öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Die betroffenen Königsenkel bleiben aber Mitglieder der Königsfamilie und behalten ihre eventuellen Thronfolgeansprüche. Sie sollen jedoch als Privatpersonen mit dem ihnen verbleibenden Titel „Graf von Monpezat“ und der Anrede „Exzellenz“ später auch eine wirtschaftliche Tätigkeit betreiben oder eine Anstellung annehmen können, was ihnen als repräsentierenden Mitgliedern des Königshauses und königlichen Prinzen verwehrt geblieben wäre. Allerdings soll diese Entscheidung ohne Abstimmung mit den Betroffenen und ihren Eltern erfolgt sein. Vergleichbare Reduktionen der Zugehörigkeit zum schwedischen Königshaus und zum niederländischen Königshaus hatten nicht dazu geführt, dass die betroffenen Personen nachträglich den Titel „Prinz/Prinzessin“ verloren hätten.

Ehrungen und Auszeichnungen 
Medaillen:
  11. Juni 2009: 75. Geburtstag des Prinzgemahls
  16. April 2010: 70. Geburtstag der Königin
  14. Januar 2012: Rubinenes Jubiläum der Königin

Vorfahren

Einzelnachweise

Weblinks 
 Felix zu Dänemark - Offizielle Webpräsenz (englisch)

Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Dänische Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, Dänemark)
Däne
Geboren 2002
Mann